Die LHJMQ-Saison 2005/06 war die 37. Spielzeit der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Die reguläre Saison mit 70 Spielen für jedes der 18 Teams begann am 15. September 2005 und endete am 19. März 2006. Die Playoffs starteten am 23. März 2006 und endeten mit dem ersten Coupe-du-Président-Gewinn der Moncton Wildcats am 14. Mai 2006, die sich im LHJMQ-Finale gegen die Québec Remparts durchsetzten.

Vor der Spielzeit wurde die Liga um zwei Franchises – die Saint John Sea Dogs und St. John’s Fog Devils – erweitert, womit eine Neustrukturierung einherging. Die Mannschaften wurden statt wie bisher in drei fortan auf zwei Divisionen Ouest mit Teams aus der Provinz Québec und Est mit Teams aus den Atlantischen Provinzen aufgeteilt.

Während die Auszeichnungen für den offensiven und defensiven Spieler des Jahres letztmals vergeben wurden, kam mit der Trophée Maurice Filion für den General Manager des Jahres eine neue Trophäe hinzu.

Reguläre Saison

Abschlussplatzierungen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Niederlage nach Overtime bzw. Shootout, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Divisionssieger,       = Trophée-Jean-Rougeau-Gewinner

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Playoffs

Playoff-Baum

Coupe-du-Président-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Team

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2005/06 der Ontario Hockey League
 Saison 2005/06 der Western Hockey League
 Memorial Cup 2006

Weblinks 
 LHJMQ 2005/06 auf hockeydb.com

LHJMQ-Saison
Eishockeysaison 2005/06